Тура може да се отнася за:
 тура (по-рано тугра) – калиграфски подпис/печат
 тура – страна на монета с образ
 Тура - бог в чувашката митология
 Тура – митическо лице в зороастризма, споменава се в „Авеста“
 Тура - река в Русия, Забайкалски край, приток на Ингода
 Тура - река в Русия, Свердловска и Тюменска област, приток на Тобол
 Тура - река в Русия, Томска област, приток на Чурбига
 Тура – град в Бенин, община Баникоара
 Тура – град в Египет, област Кайро
 Тура – град в Индия, щат Мегхалая
 Тура – град в Унгария, област Пещ
 Тура - селище (бивше селище от градски тип) в Русия, Красноярски край, административен център на бившия Евенкски автономен окръг
 Тура – село в Словакия, Нитрански край, окръг Левице

Вижте също 
 Верхняя Тура - град в Свердловска област, Русия
 Нижняя Тура – град в Свердловска област, Русия
 Козимо Тура (Cosimo Tura, 1430-1495) – италиански живописец
 Жорди Соле Тура (Jordi Solé Tura, 1930-2009) – каталонски и испански политик